South Down peut faire référence à:

La partie sud du Comté de Down en Irlande du Nord:
 circonscriptions électorales:
 South Down (Assembly constituency)
 South Down (circonscriptions nord-irlandaise)
 South Down (circonscription britannique)
 South Down GAA, hurling team

Voir aussi
 South Downs, Angleterre
 Southdown
 Down south